Krępiny peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Krępiny, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Krępiny, un village dans la voïvodie de Lubusz